La DS Aero Sport Lounge est un concept car de DS Automobiles. Son design a été inspiré par les concepts car DS E-Tense et DS X E-Tense.

Technologie 
La DS Aero Sport Lounge passe de 0 à 100 km/h en seulement 2,8 secondes, grâce à sa puissance de 500 kW (680 chevaux). Cette technologie héritée des titres acquis en Formule E lui offre des accélérations incroyables.

Intérieur 
Deux grosses lames créent une forme aérienne. La partie inférieure est habillée de satin de coton. Elle sert à la projection des informations depuis la lame supérieure. Un accoudoir central, servant de guide, lit, interprète et répond à chaque mouvement de la main.

IRIS sera l'intelligence artificielle de DS Aero Sport Lounge. Elle se situera au centre de la planche de bord pour contrôler la voiture par de simples discussions.

Ultrasons 
Avec Ultraleap, DS Aero Sport Lounge invente le pilotage des programmes sans contact, tout en gardant la sensation de toucher. Avec ces ultrasons en 3D, cette sensation de toucher vous donne l'impression de toucher des formes et textures d'un monde libre.

Articles connexes 
 Groupe PSA
 DS Automobiles

Liens externes 
 Page officielle du DS Aero Sport Lounge sur le site de DS Automobiles France
 Mini fiche technique avec photos
 Fiche technique

Concept-car DS Automobiles